Període arcaic o Grècia arcaica, període de la història de l'antiguitat grega entre els segles VIII i VI aC comprés entre l'edat fosca i la Grècia clàssica  
 Període arcaic o estil arcaic, període artístic de l'antiga Grècia des del segle VII aC fins a mitjans del segle V aC
 Període arcaic d'Amèrica, període historiogràfic americà comprés entre el 8000 aC i el 1500 aC marcat per l'inici de l'apogeu de la civilització olmeca 
 Període arcaic d'Egipte, període historiogràfic de l'antic Egipte que correspon a les dinasties I i II aproximadament entre el 3000 fins al 2686 aC
 Període dinàstic arcaic, etapa de la història de Mesopotàmia compresa entre el 2900 aC i el 2334 aC
 Paleolític inferior arcaic, etapa del paleolític inferior en la qual s'inclouen les indústries paleolítiques que va des de l'arribada dels humans a Europa fins a l'aparició de l'acheulià